El terme bover (també bouer) fa referència originalment a un pastor encarregat de vigilar vaques i bous, però també a:
 Caragol bover
 Bover (constel·lació)
 El Bover edifici del municipi de Riudaura a la comarca de la Garrotxa.
 Lo Bover, cançó tradicional occitana.